Brinay kan syfta på:

 Brinay (Cher) – fransk kommun i departementet Cher
 Brèves, Nièvre – fransk kommun i departementet Nièvre